Dessauer SV steht für:
 Dessauer SV 98 (1898–1945), ehemaliger Fußballverein aus Dessau
 Dessauer SV ZAB (1990–1997), ehemaliger Sportverein aus Dessau

Siehe auch:
 Dessauer HV, ehemaliger Handballverein aus Dessau
 Dessau-Roßlauer HV, Handballverein aus Dessau-Roßlau